B95 peut faire référence à :
 Bundesstraße 95, une route fédérale allemande Böhlen à Oberwiesenthal ;
 Streptocoques et staphylocoques, cause de maladies classées dans d'autres chapitres, d'après la Classification internationale des maladies.

Voir aussi 
 Sigles d'une lettre suivie de deux chiffres